Schorfheide (gemeente), een gemeente in de Duitse deelstaat Brandenburg
Schorfheide (natuurgebied), een bosgebied ten noordoosten van Berlijn